Nehrkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Nehrkorn (1841–1916), deutscher Ornithologe und Oologe
 Harald Nehrkorn (1910–2006), deutscher Mathematiker und Schulleiter